Provazník ist der Familienname folgender Personen:

 František Provazník (* 1978) ist ein tschechoslowakischer Ruderer
 Jiří Provazník (* 1978) ist ein tschechischer Badmintonspieler